Lauderdale (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Lauderdale (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
Lauderdale-by-the-Sea, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Lauderdale Lakes, een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Fort Lauderdale, een stad in de Amerikaanse staat Florida
North Lauderdale, een plaats in de Amerikaanse staat Florida

Zie ook
Lauderdale County (doorverwijspagina)